Bokoro peut désigner :
Bokoro, une commune du Burkina Faso ;
Bokoro, localité du Mai-Ndombe au Congo-Kinshasa ;
Bokoro, une commune du Tchad.